Алисос има више значења:

 Алисос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алисос, Алиситос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику